Double Mountain ist die Bezeichnung zweier Berge in den USA:
 Double Mountain (Kalifornien), der höchste Berg der Tehachapi Mountains
 Double Mountain (Texas), ein Berg in Texas

Siehe auch:
 Double Mountain Fork Brazos River, ein Fluss in Texas